Das Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR) ist eine Oberste Landesbehörde des Freistaates Sachsen mit Sitz in der Landeshauptstadt Dresden. Es wurde 2019 mit der Bildung des Kabinetts Kretschmer II gegründet. Das Ministerium befindet sich genauso wie die Sächsische Staatskanzlei in der Archivstraße 1 in Dresden. Zur Gründung des Staatsministeriums am 20. Dezember 2019 wurden von Ministerpräsident Michael Kretschmer Thomas Schmidt zum Staatsminister und Frank Pfeil zum Staatssekretär ernannt. Am gleichen Tag wurde das Kabinett im Sächsischen Landtag vereidigt. Am 1. Juli 2022 wurde Frank Pfeil Staatssekretär im Staatsministerium des Innern. Seine Nachfolgerin ist Barbara Meyer.

Das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung beschäftigt sich in fünf Abteilungen mit den Themen Förderung des ländlichen Raums, Strukturentwicklung in Sachsen (siehe Kohleausstieg), Landesentwicklung und Vermessungswesen/Geoinformation sowie Bauwesen, Stadtentwicklung und Wohnungswesen. Es ist das erste Ministerium dieser Art in Deutschland. Ein Hauptanliegen ist es, die Stadt-Land-Ungleichheiten in Sachsen zu verringern und faire Entwicklungschancen und gleiche Lebensbedingungen im gesamten Gebiet des Freistaats Sachsen zu erreichen.

Struktur 
Das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung besteht aus fünf Abteilungen, dem Büro des Staatsministers, dem Büro des Staatssekretärs und einer koordinierenden Zentralstelle. Nachgeordnete Behörden des SMR sind das Sächsische Landesamt für Denkmalpflege und der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung.

Facharbeit leisten diese fünf Abteilungen:

 Verwaltung und Recht
 Regionalpolitik, ländliche Entwicklung und Innovation
 Strukturentwicklung
 Landesentwicklung, Vermessungswesen
 Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen

Weblinks 
 Website des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung (SMR)
 Organigramm

Einzelnachweise 

Regionalentwicklung
Innere Neustadt
Gegründet 2019
Behörde (Dresden)